Het ATP-toernooi van Rome 1997 (met de officiële naam Internazionali d'Italia) werd voor de 54e keer gespeeld van 12 tot en met 18 mei 1997. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Rome
ATP-toernooi van Rome